Xaixa Xarvaixidze fou un príncep georgià del , originari del Xirvan (Azerbaidjan) .

Txatxa del Xirvan va néixer en la primera part del , fill del Xirvanxah Minutxir III Axistan i de la seva esposa, la princesa georgiana Tamara Bagration, filla del rei David IV de Geòrgia. Hi havia també altres germans i germanes del qual els noms no són pas coneguts.

En 1124, el rei David IV de Geòrgia va annexionaral seu regne el Xirvan, que era ja vassall de Geòrgia, i va obligar els fill de Minutxir III a exiliar-se a Geòrgia. Txatxa, en tant que el major de la família, va rebre el principat de Kvabuleti, a Abkhàzia.

Aquest príncep fou l'ancestre de la família principesca dels Xarvaixidze, però no ha deixat altres records.

D'una esposa desconeguda va un fill, Otago I d'Abkhàzia.

Ducs d'Abkhàzia